Омидийе () — один из 20 шахрестанов (областей) иранской провинции Хузестан.
Административный центр — город Омидийе.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Джайзан (بخش جایزان)
Население области на 2006 год составляло 85 195 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Хузестана